South Central steht für:

 South Central, Originaltitel von South Central – In den Straßen von L.A., US-amerikanischer Spielfilm von Stephen Milburn Anderson aus dem Jahr 1992 
 South Central (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1994 
 South Central (Band), britische Band
 South Central, Gebiet in Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten, siehe South Los Angeles
 South Central Alaska, Region am Golf von Alaska

Siehe auch:
 South Central Farm